Egemen est un prénom porté par : 

 Egemen Bağış, homme politique turc
 Egemen Güven, joueur turc de basket-ball
 Egemen Korkmaz, footballeur turc
 Pour voir tous les articles sur les personnes portant ce prénom, consulter la liste générée automatiquement pour le prénom Egemen.

Il est aussi le patronyme de :
 , chanteur turc

C'est aussi : 
 Egemen Qazaqstan, un quotidien kazakh